Шпухиль:

 Шпухиль — современный город в Мексике
 Шпухиль (майя) — руины древнего города цивилизации майя вблизи современного Шпухиля